Moja krew – francuski film z 2001
 Moja krew – polski film z 2009
 Moja krew – program TVN

Zobacz też 
 Moja krew, twoja krew